Бонассола () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Ла Специя.

Население составляет 980 человек (2008 г.), плотность населения составляет 105 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 19011. Телефонный код — 0187.

Покровительницей коммуны почитается святая Екатерина Александрийская, празднование в первое воскресение октября.

Географические сведения

Территория 
Бонассола находится в одной из бухт восточного побережья Лигурии (Ривьеры-ди-Леванте) и окружена холмами, на которых располагаются сосновые рощи и террасы с виноградниками и оливами. По обеим сторонам бухты Бонассолы возвышаются два мыса: мыс Леванто (на востоке) и мыс Мадонны (на западе). Основанная на размытой равнине и распростертая на 5 км, территория коммуны включает в себя восемь деревень: Костеллу, Монтаретто, Поджжо, Реджимонти, Сан-Джорджо, Шернио, Серру и Россолу. Общая площадь коммуны составляет 9,19 км². На севере и западе Бонассола граничит с коммуной Фрамура, на востоке — с коммуной Леванто, а на юге омывается Лигурийским морем.

История

Происхождение названия 
Согласно историческим источникам, датируемым Ранним Средневековьем, название города происходит от Bulnetia или Bodetia. Другие источники, которые считаются более достоверными, указывают на термин Vallis Bonazolae — так во времена римского правления называлась прибрежная зона, окруженная двумя мысами. Изначально поселение располагалось на берегу моря (за исключением исторических деревень Монтаретто и Реджимонти), и только в период между XV и XVI веками оно стало разрастаться вверх по склонам холмов. До XIX века город именовался как Bonasola. В частности, такое написание использует известный генуэзский картограф Маттео Винцони, проживавший здесь же, в Монтаретто. Позднее это название трансформировалось в современное — Бонассола.

Первое упоминание и эпоха Римской Империи 
Первое официальное упоминание о Бонассоле встречается в документе, датируемом 29 апреля 1269 года, в котором говорится о церкви Георгия Победоносца в селении Реджимонти. В другом документе, от 21 апреля 1277 года, впервые упоминаются двое местных жителей Бонассолы.

Несколько документов 1285 года свидетельствуют о том, что уже в те годы в селении Шернио велась активная добыча пирита.

Во время археологических раскопок, проведенных в 1959—1960 годах, были найдены остатки церкви Георгия Победоносца. Также исследования доказали, что территория современной Бонассолы была занята лигурскими племенами ещё задолго до прихода римлян и образования ими поселения Vallis Bonazolae.

Период генуэзского владычества 
Исторический документ, датируемый XIII веком, свидетельствует о мощном развитии традиции мореплавания в Бонассоле. В начале XIX столетия город имел обширный флот, бороздивший воды Средиземного моря и Атлантического океана.

Финансовый документ 1531 года подтверждает, что процветание коммуны было напрямую связано с морем, а также с производством вина и оливкового масла и выращиванием каштанов. В этот период происходит значительное расширение города и рост населения. Оба эти явления остановились во второй половине XVI века из-за участившихся пиратских набегов.

 В 1569 году в Бонассоле моряками и горожанами был разработан первый в Италии документ, регламентирующий работу кассы взаимопомощи (l’Instrumento della Cumpagnia di Bonasola). По сути это был договор социального страхования, позволяющий выкупать захваченных в плен турецкими пиратами жителей города.

От эпохи правления Наполеона до объединения Италии 
Во время Итальянской кампании Наполеона (1796—1797) коммуна была вынуждена снабжать французскую армию продовольствием.

Начиная со 2 декабря 1797 года, по приказу Наполеона, Бонассола попала в управление Департамента Вары с административным центром в Леванто. С 28 апреля 1798 года, согласно новому французскому законодательству, территория Бонассолы стала шестым кантоном с административным центром в Монтаретто. С 1803 года Бонассола была главным центром пятого кантона в заливе Меско, а с 1805 по 1814 годы, аннексированная к Первой империи, вступила в Департамент Апеннин.

В 1815 году коммуна была включена в состав Сардинского королевства. В 1861 году, после объединения Италии, она вошла в Королевство Италия. С 1859 по 1927 годы территория принадлежала провинции Генуя, а с 1923 года с образованием провинции Ла Специя отошла последней.

Строительство железнодорожной линии Генуя—Ла Специя в XIX веке смогло положить конец многовековой изоляции города. Возникновение дорожного и железнодорожного сообщения с другими городами Восточной Лигурии вызвало экономический рост коммуны. Открытие мраморной жилы, которое произошло случайно в 1832 году во время строительства одной из дорог, привело к развитию отрасли добычи этого материала.

Вторая мировая война и последующие события 
29 июня 1943 года в 10.45 в водах между Бонассолой и Дейва-Марина был торпедирован пароход «Bolzaneto» (владелец — судоходная компания Ilva) британской подводной лодкой «Sportsman» под командованием лейтенанта Gatehouse. Пароход следовал из порта Марина-ди-Каррара в Геную, везя на борту «драгоценный» груз (железо). Торпеда попала в судно, буквально разделив его на две части. Девять из двадцати оставшихся в живых членов экипажа были спасены жителями Бонассолы, которые, услышав взрыв, незамедлительно пришли на помощь на рыбацких лодках. Пароход был изготовлен в 1918 году, имел валовую вместимость 2220 тонн, длину 86,96 метров, ширину 12,50 метров и был предназначен для рыболовства. Паровая машина имела мощность 900 л. с., что позволяло судну развивать скорость до 8,5 узлов. Сейчас судно лежит на глубине 40-55 метров (координаты: 44° 10' 269" N — 09° 33' 925" E). Носовая часть находится в 150 метрах от кормовой.

22 марта 1944 года в 23.00 два офицера и тринадцать солдат американских спецслужб приплыли на трех плотах к пляжу Scà, расположенному между Бонассолой и Фрамурой, для уничтожения железнодорожного тоннеля на линии Генуя—Ла Специя в рамках операции Strangle. Захваченные 24 марта 1944 года, они были доставлены в Карроццо (Ла Специя) и расстреляны 26 марта в 7.30 в Пунта Бьянка по приказу немецкого генерала пехоты Антона Достлера. Этот приказ стоил генералу пехоты жизни, потому что после окончания войны он сам был осужден и приговорен Военным трибуналом США к расстрелу.

16 января 1965 года на станции Бонассола взорвался грузовой поезд № 6178. Причиной взрыва была вспышка взрывчатых веществ, перевозимых поездом и используемых для строительства новой двухколейной железнодорожной линии между станциями Фрамура и Монтероссо. Число жертв катастрофы составило 10 убитых и 48 раненых.

25 октября 2011 года Бонассола сильно пострадала во время крупнейшего наводнения в Лигурии.

Памятники и достопримечательности

Религиозная архитектура 

 Приходская церковь Святой Екатерины Александрийской. По некоторым данным, была построена в первой половине XVI века, но практически полностью перестроена в последующие века, наибольшие изменения претерпела в эпоху барокко. Была освящена 8 июля 1668 года епископом Луни Джованни Баттиста Спинола. В церкви находятся произведения художников Пьетро Коста, Антонио Дисковоло, Джованни Баттиста Карлоне и учеников известного генуэзского скульптора Антона Мария Маральяно.
 Бывший ораторий Святого Эразма. Построенный в начале XVI века, ораторий был резиденцией одноименного Братства, а также местом встречи рыбаков Бонассолы. После осквернения стал использоваться в качестве музея, в его зале стали проводить конференции и выставки. Во время второй мировой войны ораторий служил убежищем солдат, отчего получил необратимые повреждения. В алтаре из искусственного мрамора сохранилась картина с изображением Мадонны с младенцем, Святого Иосифа и ангелов.

 Часовня Мадонны мыса. Построена в западной части залива Бонассолы, по заказу семьи Поджжи в конце XVIII века. В 1932 году по проекту художника Орландо Гроссо часовня была восстановлена, и к ней была пристроена арочная галерея (аркада).
 Приходская церковь Святого Петра в селении Монтаретто.
 Ораторий Святого Роха в селе Монтаретто. Был резиденцией одноименного Братства, члены которого должны были собираться для молитвы каждое воскресенье, одетые в белые капюшоны. Рядом располагался приют для бедных и паломников, частично финансируемый братством.
 Церковь Вознесения Девы Марии в селении Реджимонти. Точная дата постройки неизвестна, вероятно, здание было построено в период между 1298 и 1310 годами.
 Церковь Георгия Победоносца в селении Сан-Джорджо. Построена во второй половине XVI века. Внутри сохранились картины и скульптуры XVIII века.

Городская архитектура 
 Дворец Фарина. Классический дворец XVIII века, декорированный росписью в генуэзском стиле, с балюстрадой из белого мрамора.
 Дворец Паганетто. Построен в XVIII веке по заказу судовладельцев Паганетто. Здание декорировано росписью и имеет галерею из трех арок.
 Дворец Винцони. Здание было построено в конце XVI века. Согласно мемориальной доске на фасаде здания, здесь жил знаменитый картограф Республики Генуя Маттео Винцони.
 Дворец Сапорити-Паганетто. Построен в XVIII веке.
 Башня-дом XVI века.

Фортификационные сооружения 

 Участившиеся нападения пиратов вынудили жителей Бонассолы 23 февраля 1557 года поднять вопрос о возведении оборонных сооружений. После очередного нападения в 1560 и 1561 годах они, наконец, заложили основу для строительства башни на пристани. 12 декабря 1561 года доклад о возможном строительстве замка был передан в Сенат Генуэзской Республики, который принял решение построить фортификационное сооружение на холме, позади города. В XIX веке, когда отпала необходимость в оборонительных свойствах замка, он был преобразован в маленькое кладбище. Следующее изменение коснулось замка в 1963 году во время строительства новой железной дороги, таким здание и сохранилось до наших дней: строение квадратной формы с часами.
 В селении Сан-Джорджо по сей день находятся развалины древней оборонительной башни, названной «Ardoina» в честь семьи, правившей в то время. Строительство башни началось в 1544 году. Башня разрушилась середине XVII века, вероятно, из-за просадки грунта.

Интересные места 
 Salto della Lepre (мыс «Прыжок зайца») — великолепная площадка для обзора побережья. Здесь сохранился бункер времен Первой мировой войны.
 Punta del Carlino (мыс Карлино).
 Историческая деревня Монтаретто.
 Историческая деревня Реджимонти.
 Valle Santa.
 La Francesca — прибрежная зона, известная с XIII века благодаря медным шахтам. В средние века здесь проходила важнейшая паломническая дорога, ведущая во Францию, Кентербери и Сантьяго-де-Компостела.
 Rocce Rosse («Красные скалы») — дикий пляж в окружении скал из красного мрамора.
 Grotta Azzurra — живописный грот неподалёку от пляжа Scà.

Культура

Музеи 
В Бонассоле находится галерея современного искусства Антонио Дисковоло.

Кухня 
11 июня 2005 года в Бонассоле был установлен мировой рекорд: была приготовлена самая большая в мире лазанья с соусом песто. В 2006 году достижение был занесено в книгу рекордов Гиннесса: изготовленная в Бонассоле лазанья площадью 50 м² побила предыдущий рекорд (37 м²), установленный в городе Салинас, Калифорния. Для изготовления лазаньи потребовалось по 50 кг базилика и орехов пинии, а также 700 кг соуса бешамель. Размеры лазаньи составили 25 метров в длину и 2 метра в ширину, и, в конечном итоге, из неё получилось 4000 порций.

Праздники 
 В июне в Бонассоле проводится Праздник Тела и Крови Христовых. В этот день улицы города украшаются цветами, устраиваются рынки, организуются гулянья и развлечения.
 В августе, в ночь Феррагосто проводится студенческий праздник «L’Ucca», на котором выбирают самого эксцентричного жителя города.
 В первое воскресенье октября проводится праздник Девы Марии Розария с торжественным шествием, начинающимся у часовни Мадонны Мыса и финиширующим у церкви Святой Екатерины Александрийской. Праздник завершается большим фейерверком на пляже.

Экономика

Туризм 
 Бонассола прекрасно подходит как для спокойного, так и для активного отдыха.

Для купания туристам предлагается большое число оборудованных пляжей (как платных, так и бесплатных), бесчисленное множество скалистых диких пляжиков и бухт, доступных только с моря. Фонд экологического образования (FEE) присудил Бонассоле Голубой флаг — международную награду, ежегодно вручаемую пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

В летний сезон есть возможность взять напрокат моторную лодку или небольшую яхту с парусом и отправиться в путешествие вдоль побережья.

 Огромное число размеченных троп на холмах и разнообразие маршрутов предоставляют прекрасные возможности для трекинга. Прекрасный вид на побережье Ривьера-ди-Леванте открывается с обзорной площадки, расположенной на мысе «Прыжок зайца».

Любителям велоспорта придется сложнее — для преодоления маршрутов на велосипеде потребуется хорошая спортивная подготовка, однако взобравшись на изрядную высоту, велосипедисты будут иметь возможность прокатиться по асфальтовым дорогам с практически отсутствующим трафиком. Маршруты будут проходить через оливковые и сосновые рощи и порадуют прекрасными горными и морскими видами. Если катания по горам не привлекают, можно совершить легкую велопрогулку по старинному железнодорожному тоннелю.

Подводный мир Лигурии сказочно богат и вызовет несомненный интерес у любителей дайвинга и снорклинга. Кроме того, в Бонассоле есть возможность заняться спортивной рыбалкой, серфингом и каякингом.

Благодаря хорошему железнодорожному сообщению с городами национального Парка Чинкве-Терре, Бонассола является удобной отправной точкой для посещения этих пяти живописных городков.

Инфраструктура и транспорт

Автомобильные дороги 
Прямого заезда из Бонассолы на автостраду А12 (Генуя—Рим), равно как и съезда с неё в Бонассолу, нет. Ближайший съезд на западе от Бонассолы находится в Дейва-Марина, на востоке — в Леванто.

Через коммуну Бонассола проходит автомобильная дорога SP42, которая, проходя по холмам, встраивается в дорогу SS1 Via Aurelia (Аврелиеву дорогу).

Железные дороги 
Остановка «Бонассола» находится на линии Генуя—Ла Специя и обслуживается оператором Trenitaliа. Железнодорожная станция располагается в нескольких сотнях метров от центра города.

Велодорожки 

Центр Бонассолы окружен двумя старинными вырезанными в скале тоннелями, через которые проходит прибрежная дорога, соединяющая Бонассолу с Фрамурой на западе и с Леванто на востоке. До семидесятых годов XX века по тоннелям ходили поезда, до тех пор, пока железнодорожная линия не была перемещена выше, в горы.

В 2010 году отрезок старинной железной дороги между Бонассолой и Леванто (длиной 2 км) был превращен в вело- и пешеходную дорожку. Спустя год, в 2011 году был введен в эксплуатацию отрезок Бонассола—Фрамура длиной 3 км. Таким образом, общая длина велодорожки составила 5 км.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.bonassola.sp.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/